Rocca Pallavicino
 Rocca Pallavicino a Busseto
 Rocca Pallavicino a Monticelli d'Ongina